Національна ліга В 1950—1951 — 4-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб «Ла Шо-де-Фон».

Підсумкова таблиця

Джерела 
 Сезон 1951    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія